Miejscowości w USA:
 St. Matthews – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 St. Matthews – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Calhoun
Gminy w USA:
 St. Matthews (ang. St. Matthews Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wake